Oconee kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oconee (Georgia)
Oconee (Illinois)